Balázs Balogh (1990) – calciatore ungherese, di ruolo centrocampista
 Fritz Balogh (1920-1951) – calciatore tedesco, di ruolo attaccante
 Gábor Balogh (1976) – ex pentatleta ungherese
 István Balogh (1912-1992) – calciatore ungherese, di ruolo centrocampista
 János Balogh (1982) – calciatore ungherese, di ruolo portiere
 Judit Balogh (1968) – ex cestista e allenatrice di pallacanestro ungherese
 Magdolna Balogh, coniugata Vargané (1939) – ex cestista ungherese
 Norbert Balogh (1996) – calciatore ungherese, di ruolo attaccante
 Sándor Balogh (1920-2000) – calciatore ungherese, di ruolo difensore